Sagaing (stad), een stad in Myanmar
 Sagaing (regio), een regio van Myanmar